Метепек има више значења:

 Општина Метепек (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Метепек (Метепек, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Метепек (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Метепек (Метепек, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Метепек, Естасион Метепек (Теотивакан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Метепек (Окуитуко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику